Открытый чемпионат Катовице 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах СКК Сподек.

Турнир-2014 является вторым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Катовице, Польша — с 7 по 13 апреля 2014 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ализе Корне выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Камила Джорджи уступает свой дебютный финал на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Юлия Бейгельзимер прерывает 105-месячную серию без титулов на турнирах ассоциации, Ольга Савчук прерывает подобную 66-месячную серию.
 Мононациональная пара побеждает на польском призе второй год подряд.

См. также 
 Открытый чемпионат Катовице
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Польша
Теннис
Апрель 2014 года
2014